Ива́н Спиридо́нов:
 Спиридонов, Иван Васильевич (1905—1991) — советский государственный и партийный деятель.
 Спиридонов, Иван Григорьевич (1930—2003) — литературовед и журналист, видный партийный деятель Якутии.